Grinin ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Grinin (* 1958), russischer Philosoph und Historiker
 Wladimir Michailowitsch Grinin (* 1947), russischer Botschafter